Le Bison est un tracteur agricole de collection.

Liste des tracteurs de la marque Bison 
 15 CV
 ME 17
 MD 24
 MD 28
 MV 28
 MD 30
 45 CV
 MD 50
 55 CV
 MD 60
 65 CV

Liens externes 

Fabricant de matériel agricole